Сен-Пріє́ст-су-Екс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 13 км на захід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 663 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1630,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прієст-су-Екс на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прієст-су-Екс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прієст-су-Екс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст-су-Екс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Прієст-су-Екс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна